Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2011/2012 – miał rozpocząć się 19 listopada 2011 w Rovaniemi, lecz z powodu braku śniegu inauguracyjny konkurs został przeniesiony na 29 listopada. Cykl zakończono 11 marca 2012 w Kuopio. W Polsce przeprowadzono 2 konkursy.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po 27 / 27 konkursów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich